Also sprach Zarathustra – książka Fryderyka Nietzschego (pol. Tako rzecze Zaratustra)
 Also sprach Zarathustra – poemat symfoniczny Richarda Straussa